Celebridade, pessoa famosa
Celebridade da Internet
Celebridade instantânea
Celebridade (telenovela), telenovela brasileira
Celebridades (filme), de Woody Allen (1998)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão